Тистамаа () — волость в Естонії, адміністративна одиниця повіту Пярнумаа.
 Тистамаа () — селище в Естонії, у волості Тистамаа повіту Пярнумаа.
 Тистамаа () — ландшафтний заповідник в Естонії.